La Copa de Alemania 1969 fue la 26.ª edición del torneo de copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del 4 de enero al 14 de junio de 1969 y que contó con la participación de 32 equipos.

El FC Bayern Munich venció al FC Schalke 04 en la final jugada en el Waldstadion para ser campeón de la copa nacional por cuarta ocasión, además de ser la primera vez que el equipo gana la liga y la copa local en la misma temporada.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Replay

Cuartos de Final

Semifinales

Replay

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 
 1969 results at Fussballdaten.de 
 1969 results at Weltfussball.de 

	

1969
Fútbol en 1969
Alemania en 1969
Bayern de Múnich